Сигорицы — название нескольких населённых пунктов:
 Сигорицы — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Сигорицы — деревня в Островском районе Псковской области.